Chwalek ist der Familienname folgender Personen:
 
 Martha Chwalek (1899–1986), deutsche Gewerkschaftsfunktionärin und Ehefrau von Roman Chwalek
 Roman Chwalek (1898–1974), deutscher Politiker (SED)